Francesco Piccolomini je lahko:
 Francesco Piccolomini (general)
 Francesco Piccolomini (kardinal)